Список энтомологических журналов включает журналы и другие периодические издания, публикующие энтомологические статьи и монографии, распределённые по странам.
Рефераты из этих изданий размещаются в «Реферативном журнале. Биология» и в «Biological Abstracts».

Избранное 
По уровню цитирования (Импакт-фактор, Science Citation Index), первое место в мире в 2009 году в своей категории наук (энтомология) среди всех энтомологических журналов занимает Annual Review of Entomology (далее: Advances in Insect Physiology, Insect Molecular Biology, Insect Biochemistry).

По итогам 5 лет (2003—2007) по уровню цитирования (Импакт-фактор, Science Citation Index) в десятку самых значимых журналов в мире в категории наук о насекомых «Entomology» входят следующие издания:

 Annual Review of Entomology
 Advances in Insect Physiology
 Insect Biochemistry and Molecular Biology
 Insect Molecular Biology
 Journal of Insect Physiology
 Med./Veter. Entomology
 Ecological Entomology
 Arthropod Structure & Development
 Insectes Sociaux
 Journal of Medical Entomology

В 2007 в десятку также входили Systematic Entomology, Pest Management Science и Biological Control. Сходные лидеры и по другому рейтингу научных журналов о насекомых (SCimagoJr.com, 2018).

Австралия 
 Australian Entomologist (1974—1993 = The Australian Entomological Magazine)
 Australian Journal of Entomology (Australian Entomological Society), 1962- 
 Invertebrate Systematics (Invertebrate Taxonomy) (1987—) 
 Journal of the Australian Entomological Society (1967—1995)
 Journal of the Entomological Society of Queensland (1962—1966)

Австрия 
 Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien (Serie B)
 Beihefte der Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz (= Entomologica Austriaca)
 Beiträge zur Entomofaunistik, 2000-
 Beiträge zur Naturkunde Oberöstereichs, Linz
 Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz
 Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt
 Carinthia II — Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, Klagenfurt
 Entomofauna, Ansfelden 
 Entomologica Austriaca, Linz
 Entomologische Nachrichten, Bürs
 Entomologische Nachrichten, Wien
 Entomologischer Anzeiger (Wien), 1921-
 Entomologisches Nachrichtenblatt (N.F.), Wien
 Entomologisches Nachrichtenblatt Österreichischer und Schweizerischer Entomologen, 1950—1959, как Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, 1960-?
 Jahrbuch der Entomologischen Vereinigung Sphinx, Wien
 Jahresbericht der Steyrer Entomologenrunde, Graz
 Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines, 1891-19??
 Joannea — Zoologie, Graz
 Lepidopterologische Rundschau, Wien
 Linzer biologische Beiträge, Linz
 Myrmecological news, 1995- 
 Mitteilungen aus dem Haus der Natur, Salzburg
 Mitteilungen der Abteilung fur Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum, Graz
 Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut, Bad
Ischl
 Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau, Braunau
 Mitteilungen des Entomologischen Vereins Polyxena, Wien
 Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Graz
 Natur in Tirol — Naturkundliche Beiträge der Abt. Naturschutz, Innsbruck
 Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, Linz
 ÖKO L Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz, Linz
 Quadrifina, Wien
 Stapfia, Linz
 Steirischer Naturschutzbrief — Naturschutz in der Steiermark, Graz
 Steyrer Entomologenrunde, Steyr
 Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Wien
 Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck
 Vorarlberger Naturschau, Dornbirn
 Wissenschaftliche Arbeiten Burgenland, Eisenstadt
 Wiener Entomologische Monatschrift, 1857—1864
 Wiener Entomologische Zeitung, 1882-
 Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien
 Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines, 1916—1939, Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines, 1940—1942, Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft, 1943-?
 Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, Klagenfurt

Аргентина 
 Boletin de la Sociedad Entomologica Argentina
 Revista de la Sociedad Entomologica Argentina

Бельгия, Люксембург 
 Annales de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 1857—1924, затем как Bulletin & Annales de la Société Entomologique de Belgique, 1925-
 Belgian Journal of Entomology, Bruxelles 1999-
 Bulletin (ou Comptes Rendus) de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles
 Bulletin de la SNL — Société des naturalistes luxembourgeois, Luxembourg
 Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (nur entomolog. Publikationen), Bruxelles
 Ferrantia — Travaux scientifiques du MNHN , Luxembourg
 Lambillionea (Revue Internationale d’Entomologie), Bruxelles, 1926- 
 Linneana Belgica (Revue belge d’Entomologie), Bruxelles, 1958-
 Mémoires de la Société Entomologique de Belgique
 Paiperlek — Letzebuerger Entomologesch Zaitschreft, Luxembourg
 Phegea (Flemish Entomological Socity), Heverlee, 1973- 
 Societas Europaea Lepidopterologica SEL News, Leefdaal

Болгария 
 Acta Entomologica Bulgarica
 Acta Zoologica Bulgarica
 Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia
 Mitteilungen der Bulgarischen Entomologischen Gesellschaft in Sofia

Бразилия 
 Anais de Sociedade Entomologica do Brasil
 Neotropical Entomology
 Revista Brasileira de Entomologia (Sociedade Brasileira de Entomologia, 1954-), ISSN 0085-5626 
 Revista Brasileira de Zoologia

Великобритания 
 Agricultural and Forest Entomology (Royal Entomological Society) 
 Atropos 
 British Journal of Entomology and Natural History
 Bulletin of Entomological Research
 Bulletin of the Amateur Entomologists' Society
 The Coleopterist 1992- . Ранее выходил Coleopterist’s Newsletter (1980-).
 Dipterists' Digest 
 Ecological Entomology 1976- (Royal Entomological Society) 
 Entomologist's Gazette 1950-
 Entomologist's Monthly Magazine 1864-
 Entomologist`s Record and Journal of Variation
 Insect Conservation and Diversity (Royal Entomological Society) 
 Insect Molecular Biology 1992-
 Insect Biochemistry and Molecular Biology
 Journal of the British Dragonfly Society 1983-
 Journal of British Entomology and Natural History 
 Medical and Veterinary Entomology 1987- (Royal Entomological Society) 
 Physiological Entomology 1976- (Royal Entomological Society) 
 Systematic Entomology 1932- (Royal Entomological Society) 
 The Entomologist’s Record and Journal of Variation 1890-

Венгрия 
 A Janus Pannonius Múzeum évkönyve — Természettudományok
 Acta Biologica Debrecina (Ser.II$, Biologia)
 Acta Naturalia Pannonica, Komlo
 Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 1966-, 
 Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
 Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici
 Dunántúli dolgozatok (A) Természettudományi sorozat
 Folia comloensis = Komlói Közlemények, Komlo
 Folia entomologica hungarica= Rovartani Közlemények (Series nova)
 Folia historico-naturalia Musei Matraensis, Gyöngyös
 Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis = A Bakonyi Természettudományi Múzeum közleményei
 Fragmenta Faunistica Hungarica
 Natura Somogyiensis Kaposvár
 Tiscia, Szeged

Венесуэла 
 Entomotropica, бывший Boletín de Entomología Venezolana (Venezuelan Entomological Society)

Германия 
 Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, Münster
 Abhandlungen der Delattinia, Saarbrücken
 Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS, Dresden
 Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Stuttgart
 Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Hamburg, Hamburg
 Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg, Würzburg
 Abhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen, Bremen
 Abhandlungen und Berichte aus dem Lebendigen Bienenmuseum Knüllwald, Knüllwald
 Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum, Halberstadt
 Abhandlungen und Berichte de Naturkundlichen Museums «Mauritianum», Altenburg
 Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft, Stettin
 Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha, Gotha
 Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, Görlitz
 Abhandlungen und Berichte für Natur- und Heimatkunde Magdeburg, Magdeburg
 Acta Albertina Ratisbonensia, Regensburg
 AFZ — Der Wald, Stuttgart
 Allgemeine Zeitschrift für Entomologie , Neudamm
 Alpenvereinsjahrbuch, München
 Andrias, Karlsruhe
 Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem, Berlin
 Arbeitsblätter zum Naturschutz, Karlsruhe
 Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg., Rostock
 Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder, Freiburg i.Br.
 Archiv für Naturgeschichte, Berlin
 Artenschutzreport, Jena
 Atalanta — Zeitschrift der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderung, Marktleuthen, 1964-
 Aus der Heimat — Naturwissenschaftliche Zeitschrift, Stuttgart
 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz — Schriftenreihe, München
 Beeskower naturwissenschaftliche Abhandlungen, Beeskow
 Beiträge zu der Insekten-Geschichte, 1790—1793
 Beiträge zu naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, Karlsruhe
 Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, Bad Staffelstein
 Beiträge zur Entomologie: Contributions to Entomolgy, Eberswalde, 1951-
 Beiträge zur Kenntnis der wilden Seidenspinner, Wilhelmshaven
 Beiträge zur Naturkunde der Wetterau / Naturkundlicher Arbeitskreis Wetterau, Friedberg
 Beiträge zur Naturkunde in Osthessen, Fulda
 Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, Peine
 Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands, Emden
 Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, Augsburg
 Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend, Bielefeld
 Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde, Hof/Saale
 Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, Offenbach
 Berichte der ANL , Laufen
 Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg, Bamberg
 Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Görlitz
 Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg im Breisgau, Freiburg i.Br.
 Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth, Bayreuth
 Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg, Regensburg
 Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V., Augsburg
 Berliner Entomologische Zeitschrift, Berlin, 1857—1874, 1881—1915; публиковался как Deutsche Entomologische Zeitschrift в 1875—1880
 Berliner Naturschutzblätter : Zeitschrift für Berlin und Brandenburg., Berlin
 Biologische Studien (Arbeitskreis Alwin Arndt), Luckau
 Bombus — Faunistische Mitteilungen aus Nordwest-Deutschland, Hamburg
 Bonner zoologische Beiträge, Bonn
 Bonner zoologische Monographien, Bonn
 Brandenburgische Entomologische Nachrichten, Potsdam
 Braunschweiger Naturkundliche Schriften, Braunschweig
 BUNDmagazin — Zeitschrift Bund für Umwelt und Naturschutz , Darmstadt
 Carolinea — Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, Karlsruhe
 Check-Listen Thüringer Insekten, Jena
 Decheniana — Beihefte, Bonn
 Decheniana — Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens e. V., Bonn
 Dendrocopos : Faunistik, Floristik und Naturschutz im Regierungsbezirk Trier, Trier
 Der Bayerische Wald — Mitteilungen des Naturkundlichen Kreises Bayerischer Wald, Grafenau
 Deutsche Entomologische Zeitschrift (Alte Folge) , Berlin
 Deutsche Entomologische Zeitschrift «Iris», 1884—1943; vol. 1 (1884—1888) издавался как Entomologischer Verein «Iris», Dresden
 Deutsche Entomologische Zeitschrift (Берлин), 1881—1943; отделился от Berliner Entomologische Zeitschrift, начиная с тома 25
 Deutsche Entomologische Zeitschrift, N.F., Берлин, 1954-
 Die Heimat (Schleswig-Holstein, Hamburg
 Dohrniana — Abh. und Ber. d. Pomm. Naturforschenden Gesellschaft und des Naturkundemuseums der Stadt Stettin, Stettin
 Dokumentation Natur und Landschaft : die Referatezeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, Bonn
 Dortmunder Beiträge zur Landeskunde, Dortmund
 Drosera : Naturkundliche Mitteilungen aus Nordwestdeutschland , Oldenburg
 Entomofauna, 1980-
 Entomologica Germanica ?-1978; Entomologia Generalis 1978-
 Entomologische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden, Dresden
 Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey, München
 Entomologische Berichte (Берлин), 1963—1981?
 Entomologische Mitteilungen (Berlin-Dahlem), Berlin
 Entomologische Mitteilungen aus dem Löbbecke-Museum und Aquazoo, Düsseldorf
 Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, Hamburg
 Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Schönebeck
 Entomologische Nachrichten und Berichte, Dresden, 196?-
 Entomologische Nachrichten, Dresden
 Entomologische Nachrichten, Берлин, 1875—1900
 Entomologische Rundschau, Stuttgart
 Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse., Stuttgart
 Entomologische Zeitschrift, Frankfurt/Main, 1887—1944, 1949-
 Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin (часто используется сокращённое название Entomologische Zeitung (Stettin)), 1840—1914, Stettiner Entomologische Zeitung, 1915—1944
 Entomologisches Jahrbuch (Ed.: Krancher), Leipzig, 1892—1940
 Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau), Troppau
 Entomologisches Wochenblatt(Insektenbörse), Neudamm
 Entomon — Internationale Zeitschrift für die gesamte Insektenkunde, München
 Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung, Erlangen
 Esperiana-Buchreihe zur Entomologie, Bad Staffelstein, 1990-
 Facetta-Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V., Ingolstadt
 Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz : Zeitschrift für Naturschutz , Mainz
 Faunistisch ökologische Mitteilungen, Kiel
 Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, Dresden
 Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem Taubergrund, Bad Mergentheim
 Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland, Saarbrücken
 Galathea-Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V., Nürnberg, 1985-
 Göttinger Naturkundliche Schriften, Göttingen
 Halophila, Staßfurt
 Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg, Segeberg
 Heimatpflege in Westfalen, Münster
 Hercynia N.F, Halle
 Hessische Faunistische Briefe, Darmstadt
 Illustrierte Wochenschrift für Entomologie, 1896—1897, Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1898—1900, Allgemeine Zeitschrift für Entomologie, 1896—1904
 Informationsblatt der Fachgruppe «Entomologie» Magdeburg, Magdeburg
 Insecta — Zeitschrift für Entomologie und Naturschutz, Berlin
 Insekten-Börse, 1884—1906, Entomologisches Wochenblatt, 1907—1908, Entomologische Rundschau, 1909—1939
 Internationale Entomologische Zeitschrift (Guben), 1907—1936, объединился с Entomologische Zeitschrift Irrgeister, Naturschutznachrichten aus dem Hochsauerland, Arnsberg
 Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg., Lüneburg
 Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere (später: zum Schutze der Bergwelt), München
 Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Zierenberg
 Jahrbücher der Insectenkunde (Ed.: Klug), 1834 (опубликован 1 том)
 Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde., Wiesbaden
 Jahresbericht des Entomologischen Vereins Bremen — Mitteilungen aus dem entomologischen Verein Bremen, Bremen
 Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereines in Wuppertal, Wuppertal
 Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, Stuttgart
 Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg (=Jahrb. D. Staatl. Mus. für Naturkde. in Stuttgart), Stuttgart
 Journal für die Liebhaber der Entomologie (Ed.: Scriba), 1790—1791 (опубликованы 3 тома)
 Kaupia — Darmstädter Beiträge zur Naturgeschichte, Darmstadt
 Kosmos — Handweiser für Naturfreunde, Stuttgart
 Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jena
 Lebensraum : Zeitschrift für Naturschutz in der Kulturlandschaft, Friedrichsdorf
 Lepidopterologische Rundschau, 1927—1928 (опубликованы 2 тома)
 LWF-Wissen/LWF-Bericht — Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Freising
 Magazin der Entomologie (Ed.: Germar), 1813—1821
 Magazin für Insectenkunde (Ed.: Illiger), 1801—1807
 Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Mainz
 Märkische Entomologische Nachrichten, Potsdam
 Märkische Heimat, Potsdam
 Mauritiana, Altenburg
 Melanargia — Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Entomologen, Leverkusen, 1989-
 Metelener Schriftenreihe Naturschutz für Naturschutz, Metelen
 Mitteilungen aus dem Naturwissenschaftlichen Verein für Neuvorpommern und Rügen, Greifswald
 Mitteilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpommern und Rügen, Berlin
 Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin, Berlin
 Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a.S., Halle
 Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, Bielefeld
 Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, Giesen
 Mitteilungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, Hamburg
 Mitteilungen der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW (LÖBF), Recklinghausen
 Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft , München, 1910-
 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft West — Mecklenburg, Ludwigslust
 Mitteilungen der Pollichia, Landau
 Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., Frankfurt/Main, 1969-
 Mitteilungen des Naturschutzinstitutes Freiberg, Freiberg
 Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar, Goslar
 Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V., Sondershausen
 Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart e.V. , Stuttgart, 1966-
 Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde (NABU), Leipzig
 Mitteilungen sächsischer Entomologen (Entomofauna Saxonica), Mittweida
 Mitteilungsblatt für Insektenkunde, Leipzig
 Mittteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Freiburg i.Br.
 Nachrichten der Akademie der Wisssenschaften in Göttingen II. Mathematisch-Physikalische Klasse, Göttingen
 Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo , Frankfurt/Main, 1976—1979
 Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N.F., 1980-
 Nachrichten Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e.V., Müncheberg
 Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen , München, 1952-
 Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde, Bautzen
 Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, Braunschweig
 NAOM-Merkblätter, Oberthausen
 Natur und Heimat — Floristische, faunistische und ökologische Berichte, Münster
 Natur und Landschaft / Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege , Bonn
 Natur und Landschaft im Bezirk Cottbus, Cottbus
 Natur und Landschaft in der Niederlausitz, Cottbus
 Natur und Museum, Frankfurt/Main
 Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald
 Natura lusatica: Beiträge zur Erforschung der Natur der Lausitz (Sachsen), Bautzen
 Naturkundliche Beiträge des DJN, Hamburg
 Naturkundliche Berichte zur Fauna und Flora in Süd-Niedersachsen, Göttingen
 Naturkundliche Blätter für Weinheim NBW, Weinheim
 Naturreport Naturschutz Leipzig, Leipzig
 Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Halle
 Naturschutz im Saarland (Nis), Lebach
 Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, Potsdam
 Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg, Berlin
 Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, Potsdam
 Naturschutzreport, Jena
 Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau, Dessau
 Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern, Landshut
 Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde , Berlin
 Neue Entomologische Nachrichten (Keltern), Keltern
 Neue Entomologische Nachrichten aus dem Ent. Museum Dr.Ulf Eitschberger, Marktleuthen
 Neue entomologische Nachrichten, 1982-
 Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Ed.: Schneider), 1791—1794 (опубликованы 5 томов)
 Nota Lepidopterologica , Karlsruhe
 Nova Acta Leopoldina, Halle
 Nova Supplementa Entomologica, Keltern
 Novius, Berlin
 Oberschwaben Naturnah — Zeitschrift des Bundes für Naturschutz in Oberschwaben e.V. (BNO), Bad Wurzach
 Oecologia, Berlin
 Oedippus, Schweinfurt
 Ökologieconsult — Schriften, Hohenhameln
 Oldenburger Jahrbuch, Oldenburg
 Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Osnabrück
 Parnassiana, Neubrandenburg
 Pfälzer Heimat, Speyer
 Philippia — Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel, Kassel
 Reichenbachia, Dresden
 Rheinische Landschaften — Schriftenreihe f. Naturschutz und Landschaften, Köln
 Rudolfstädter Naturhistorische Schriften, Rudolstadt
 Sächsische Entomologische Zeitschrift, Leipzig
 Schriften des Heimatkundlichen Arbeitskreises Lüchow-Dannenberg, Lüchow-Dannenberg
 Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins Schleswig-Holstein, Kiel
 Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar, Donaueschingen
 Siebenbürgisches Archiv — Naturkdl. Forschungen über Siebenbürgen, Köln/Weimar
 Societas entomologica : Organ fuer den internationalen Entomologenverein, Stuttgart
 Spixiana — Zeitschrift für Zoologie, München
 Stettiner Entomologische Zeitung , Stettin
 Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (Serien A), Stuttgart
 Telma (Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde), Hannover
 Thüringer Faunistische Abhandlungen, Erfurt
 Untere Havel : Naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz., Prignitz
 Verhandlungen des Vereins für naturw. Heimatforschung zu Hamburg e.V., Hamburg
 Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf, Düsseldorf
 Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München, München
 Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz, Kamenz
 Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz, Chemnitz
 Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt, Erfurt
 Veröffentlichungen des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser, Höxter
 Veröffentlichungen für Natur-schutz u. Landschaftspflege in Baden-Württemberg. Beihefte, Ludwigsburg
 Veröffentlichungen für Naturschutz u. Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Ludwigsburg
 Veröffentlichungen Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Gera
 Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig, Leipzig
 Virgo — Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg, Buchholz
 Zeitschrift für die Entomologie (Ed.: Germar), 1839—1844
 Zeitschrift für Entomologie — Schlesische Insektenkunde zu Breslau, Breslau
 Zeitschrift für Lepidopterologie, Krefeld, 1950—1955 (опубликованы 3 тома)
 Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, Jena
 Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie , Husum
 Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, 1905—1937
 Zeitzer Heimat — Blätter aus der Geschichte und dem Kulturleben des Kreises Zeitz, Zeitz

 Греция 
 Annales Musei Goulandris, Kifissia
 Entomologia Hellenica, Athen

 Дания 
 Entomologica Scandinavica 1970—1999, Insect Systematics and Evolution 2000-, Leiden/Copenhagen
 Entomologiske Meddelelser, Copenhagen
 Lepidoptera(N.S.), Copenhagen

 Египет 
 Bulletin of the Entomological Society of Egypt Efflatounia (Efflatoun’s Journal of Entomology) 

 Израиль 
 Israel Journal of Entomology (1966-; The Entomological Society of Israel), ISSN:0075-1243 

 Индия 
 Biosystematica, 2008-
 Halteres, 2009-

 Иран 
 Journal of entomological research Journal of Entomological Society of Iran, Tehran

 Испания 
 Boletin de la Asociacion Espanola de Entomologia Boletin de la Real Sociedad de Historia Natural 
 Boletín de la S.E.A., Zaragoza
 Butlleti Cynthia Butlleti de la Institució Catalana d’Historia Natural Butlleti de la Societat Catalana de Lepidopterologia Eos — Revista Espanola de Entomologia, Madrid
 Graellsia — Revista de Entomologos Ibericos, Madrid
 Shilap — Revista de Lepidopterologia Revista Iberica Aracnología Zapateri: Revista aragonesa de entomologia 
 Zoologica Baetica 

 Италия 
 Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Triest
 Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona
 Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Genua
 Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia Bollettino dell’Istituto di Entomologia «Guido Grandi» della Università degli Studi di Bologna, Bologna
 Bollettino dell’Istituto di Entomologia della Universita degli Studi di Bologna, Bologna
 Bulletin of Insectology, Bologna, 1928- 
 Fragmenta Entomologica, Roma
 Forest Observer, Bozen
 Giornale Italiano di Entomologia Gredleriana: Acta biologica Natura Bresciana Rivista Il Tabacco Studi Trentini di Scienze Naturali (Acta Biologica) Канада 
 Canadian Entomologist (Entomological Society of Canada), 1868- 
 Memoirs of the Entomological Society of Canada Китай 
 Acta Entomologica Sinica Chinese Bulletin of Entomology Chinese Journal of Entomology Латвия, Литва 
 Acta Entomologica Lituanica, Vilnius
 Acta Zoologica Lituanica, Vilnius
 Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands, Reval
 Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga
 Pheromones (= Feromonai), Vilnius, ISSN 0206-3441 (1991—1999)

 Македония 
 Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, Skopje
 Fragmenta Balcania, Skopje

 Мексика 
 Folia Entomologica Mexicana Нидерланды 
 Entomologische Berichten (Nederlandse Entomologische Vereniging) 1918- 
 Nederlandse Faunistische Mededelingen (European Invertebrate Survey, The Netherlands) 1984- 
 Entomologia Experimentalis et Applicata (Nederlandse Entomologische Vereniging) 1958- 
 Tijdschrift voor Entomologie (Nederlandse Entomologische Vereniging) 1857- 
 Zoologische Mededelingen (Library of the University of Amsterdam) 1915-. Zoology, with entomology included. 
 Zoologische Verhandelingen, Leiden

 Никарагуа 
 Revista Nicaraguense de Entomologia Новая Зеландия 
 New Zealand Entomologist Zootaxa (Окленд).

 Норвегия 
 Atalanta Norvegica Insekt — Nytt Natur i Østfold — Norsk Botanisk Forening Norwegian Journal of Entomology 1921—1978, Fauna Norvegica Series B 1978—1999, Norwegian Journal of Entomology 1999-

 Перу 
 Revista Peruana de Biología Revista peruana de entomología (Lima) Польша 
 Acta Entomologica Silesiana, Bytom
 Acta Zoologica Cracoviensia, Krakau
 Annales Musei Zoologici Polonici, Warszawa
 Monografie Fauny Polski, Krakau
 Polskie Pismo Entomologiczne, Bydgoszcz
 Wiadomosci Entomologiczne, Poznan

 Португалия 
 Acta Entomológica Ibérica e Macaronésica, Lisboa
 Boletim de Sociedade Portuguesa de Entomologia, Lisboa
 Fauna Entomológica de Portugal, Lisboa
 Publicacoes do Instituto de Zoologia 'Dr. A. Nobre' , Porto
 Suplemento ao boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia, Lisboa

 Россия 
 Агробезопасность (2010-) (в 2010 г. — Ведомости Россельхознадзора)
 Амурский зоологический журнал (Учрежден в 2009 году Благовещенским государственным педагогическим университетом; с ноября 2018 года учредитель журнала — Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена)
 Бюллетень VII Всесоюзного съезда по защите растений…, созванного по поручению Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина Всесоюзным институтом защиты растений (1932)
 Бюллетень ВИЗР (1956—1998; в 1956 — Бюллетень научно-технической информации по защите растений)
 Вестник защиты растений (1939—1941, 1999-) (ISSN 1727—1320)
 Главнейшие вредители и болезни с.-х. культур в СССР (1933—1936; в 1957—1980 — Обзоры распространения вредных организмов в СССР и РСФСР)
 Дальневосточный энтомолог (Far East Entomologist, Владивосток , 1994-) ISSN 1026-051x
 Евразиатский энтомологический журнал, 2002- 
 Защита и карантин растений (c 1956 до 1966 г. — Защита растений от вредителей и болезней, до 1996 г. — Защита растений).
 Защита растений. Сборник (1935—1939)
 Защита растений от вредителей (1924—1932; гриф ВИЗР с 1931 г.; в 1932 г. — Защита растений)

 Журнал прикладной энтомологии (1917)
 Известия отдела прикладной энтомологии (1921—1930; гриф ВИЗР в 1930 г.)
 Информационный бюллетень советской и иностранной литературы по защите растений, поступившей в библиотеку ВИЗР (1936—1949, 1967)
 Итоги научно-исследовательских работ ВИЗРа (1934—1939)
 Кавказский энтомологический бюллетень (Caucasian Entomological Bulletin, Ростов-на-Дону)
 Карантин растений. Наука и практика (2012-)
 Материалы по службе учета вредителей и болезней с.-х. растений (1929—1930)
 Прикладная энтомология (Applied entomology, Москва , 2010-) ISSN 2097-4428
 Приложение к журналу Вестник защиты растений (2004-) (ISSN 1815-3682)
 Сборник ВИЗРа (1932—1934)
 Труды Всесоюзного института защиты растений (1948—2000; в 1948 — Сборник трудов ВИЗР; в 1963 — Труды; с 1980-го — Сборник научных трудов ВИЗР)
 Труды Зоологического института (Proceedings of the Zoological Institute, Санкт-Петербург, 2008-) ISSN 0206-0477
 Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества Труды по защите растений. Серия энтомология (1930—1936)
 Труды по прикладной энтомологии (1894—1930; гриф ВИЗР в 1930 г.)

 Труды Русского энтомологического общества (РЭО , 1861 — Horae Societatis Entomologicae Rossicae, Труды Всесоюзного энтомологического общества)
 Труды Ставропольского отделения Русского энтомологического общества Чтения памяти Н. А. Холодковского Эверсманния (Eversmannia, Тула , 2005-)
 Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье (сборник научных трудов) (Саратовское отделение Русского энтомологического общества)
 Энтомологический вестник (1912; в 1914—1917 гг. — Вестник русской прикладной энтомологии)
 Энтомологическое обозрение , Санкт-Петербург , 1901 — (до 1933 Русское энтомологическое обозрение, ныне издаётся РЭО совм. с РАН). Также выходит переводное Entomological Review. ISSN ONLINE: 1555-6689
 Энтомология . Реферативный журнал ВИНИТИ 
 Actias (Russian Journal of Scientific Lepidopterology)
 Entomologia Kubanica — Записки Краснодарского отделения Русского энтомологического общества
 Helios — Collection of entomological articles Plant Protection News (2005) (ISSN 1816-8213)
 Russian Entomological Journal (Русский энтомологический журнал, Москва , 1992-) ISSN 0132-8069
 Zoosystematica Rossica (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, 1992-) ISSN 2410-0226 (Online), 0320-9180 (Print)

 Румыния 
 Entomologica Romanica, Cluj — Napoca, 1996- 
 Buletin de Informare Societatea Lepidopterologica Romana, Cluj — Napoca, 1990?-
 Travaux du Musum d’Histoire Naturelle 'Grigore Antipa' , Bukarest
 Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, Herrmannstadt

 Сербия 
 Acta Entomologica Serbica, Belgrad
 Archives of Biological Sciences, Belgrad

 Словакия 
 Biologia, Братислава
 Entomofauna Carpathica Entomological Problems, Братислава
 Folia Faunistica Slovaca, Братислава
 Hmyz Словения 
 Acta Entomologica Slovenica (Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija), 1993-, Любляна, ISSN 1318—1998 
 Natura Sloveniae, Любляна
 Revija Proteus, Любляна

 США 
 American Entomologist 
 Annual Review of Entomology (Annual Reviews) 
 Entomological News Annals of the Entomological Society of America Environmental Entomology Florida Entomologist 
 Holarctic Lepidoptera, Gainesville
 Journal of Economic Entomology 
 Journal of Medical Entomology 
 Journal of the Kansas Entomological Society 
 Journal of the New York Entomological Society, 1893-…. В 1885—1890 и с 2009 = Entomologica Americana (Print ISSN: 1947-5136; Online ISSN: 1947-5144)
 Lepidoptera News, Gainesville
 Pan-Pacific Entomologist (Pacific Coast Entomological Society) 
 Proceedings of the Hawaiian Entomological Society, 1906—
 Psyche (Cambridge Entomological Club), 1874—2000 и с 2007—. 
 Transactions of the American Entomological Society Tropical Lepidoptera, Gainesville

 Турция 
 Iconographia Insectorum (Series A B C D), Ankara
 Iconographia Arachnidorum (Series A), Ankara
 Cesa News established on 2008 (free online), Ankara
 Journal of Insect Biodiversity Journal of the Entomological Research Society, Ankara
 Munis Entomology & Zoology (Ankara, 2006-), Офиц.сайт
 Turkish Journal of Zoology, Ankara
 Priamus Supplement, Ankara (ISSN 1015-8243) established on February 20th 2006.
 Priamus, Ankara (ISSN 1015-8243) established on April 1st 1981.
 Memoirs, Ankara (ISSN 1015-8227) established on June 25th 1991
 Miscellaneous Papers, Ankara (ISSN 1015-8235) established on October 13rd 1989 -

 Украина 
 Вестник зоологии, 1967-
 Известия Харьковского энтомологического общества = The Kharkov Entomological Society Gazette, 1993-
 Журнал Українського ентомологічного товариства = Journal of Ukrainian Entomological Society, 1993—1998
 Українська ентомофауністика = Ukrainska Entomofaunistyka, 2010-
 Український ентомологічний журнал = Ukrainskyy Entomologichyy Zhurnal, 2010-

 Финляндия 
 Acta Entomologica Fennica, Helsinki, 1947—1989
 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, Helsinki
 Acta Zoologica Fennica, Helsinki
 Annales Entomologici Fennici, Helsinki, 1935—1989
 Annales Zoologici Fennici, Helsinki
 Baptria, Helsinki, 1976-
 Diamina, — Tampere Entomological Society, Tampere, 1992-
 Entomologica Fennica, Helsinki, 1990-
 Memoranda Societatis Pro Fauna et Flora Fennica, Helsinki
 Notulae Entomologicae, Helsinki, 1921—1989
 Sahlbergia, Entomological Journal, Helsinki, 1994-

 Франция 
 Alexanor, 1959-
 L’Amateur de Papillons, 1922—1937, renamed Revue Française de Lépidoptérologie, 1938-
 Annales de la Société Entomologique de France, 1832-
 Bulletin de la Société Entomologique de France, 18??-
 Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1895-
 Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles Bulletin de la Société Lorraine d’Entomologie , Nancy
 Bulletin de la Société Sciences Nat, 1971—1995
 Bulletin des Lépidoptéristes parisiens Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle (Zoologie) Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1932-
 Coléoptères, 1995-
 Entomologica Gallica, 1983-?
 L'Entomologiste: Revue d’Amateurs Entomops, Revue des entomologistes des Alpes-Maritimes et de la Corse , Nice, 1965—1979
 Études d’Entomologie (Ed.: Oberthür)
 Études de Lépidoptérologie comparée (Ed.: Oberthür)
 Insectes: Revue d'écologie et d’entomologie Miscellanea Entomologica (1892—1988; ed. Eugène Barthe)
 Nouvelle Revue d’Entomologie Novitates Entomologicae (1931—1944; ред. Эжен Ле Мульт)
 Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie Revue Entomologique (Ed.: Silbermann), 1833—1840
 Revue francaise d’Entomologie (N.S.) Zoosystema (до 1997 — Bulletin of the national Museum of natural history, section A, zoology) 

 Хорватия 
 Acta Entomologica Jugoslavica, Zagreb
 Natura Croatica, Zagreb
 Periodicum biologorum, Zagreb
 Priroda, Zagreb

 Чехия (Чехословакия) 
 Acta Entomologica Bohemoslovaca, Praha (Prag)
 Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha (Prag) (ISSN: 0374-1036), 1923- 
 Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae, Praha (Prag)
 Acta Musei Moraviae (Casopis Moravskeho Musea), Brno(Brünn)
 Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, Praha (Prag)
 Acta Societatis Entomologicae Bohemiae 1904- (Casopis Ceskoslovenske Spolecnosti Entomologie — до 1965, Acta Entomologica Bohemoslovaca — до 1992), ныне как European Journal of Entomology , 1993-
 Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno(Brünn)
 Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava
 European Journal of Entomology, Ceské Budejovice
 Klapalekiana (Casopis Ceske spolecnosti entomologické) (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae), Praha (Prag)
 Lotos naturwissenschaftl. Zeitschrift — Deutscher naturwiss. medizinischer Vereins f. Böhmen «Lotos», Praha (Prag)
 Sbornik Jihoceskeho muzea v Ceskych Budejovicich, České Budějovice
 Silva Gabreta, Kašperské
 Véstník Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti (Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovenicae), Praha (Prag)
 Ziva, Praha
 Zpravy Ceskoslovenske spolecnosti entomologicke, 1965—1992, Klapalekiana, 1993-

 Чили 
 Revista Chilena de Entomologia Швейцария 
 Archiv der Insektengeschichte (Ed.: Füessly), 1781—1786
 Bulletin romand d’Entomologie (Entomological Bulletin of the French speaking part of Switzerland), Genève
 Entomologica Basiliensia, Basel
 Entomologische Berichte Luzern (Entomological Notes of Lucerne)
 Entomo Helvetica, Basel
 Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden, Chur
 Lepidopterologische Mitteilungen aus Luzern, Luzern
 Mitteilungen der Aargauischen naturforschenden Gesellschaft , Aarau
 Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Ed.: Füessly), 1778—1779 (2 тома), затем как Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Ed.: Füessly), 1781—1787 (3 тома)
 Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel (Notes of the Entomological Society of Basel)
 Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Notes of the Entomological Society of Switzerland)
 Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel (Monographies of the Entomological Society of Basel)
 Mitteilungen der Entomologia Zürich und Umgeb., Zürich
 Mitteilungen der Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen., Schaffhausen
 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern, Luzern
 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, Basel
 Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Basel
 Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft , Frauenfeld
 Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, Schaffhausen
 Opuscula zoologica fluminensia, Flumserberg
 Revue suisse de Zoologie, Genf
 Societas entomologica, 1885—1930

 Швеция 
 Entomologisk tidskrift 1880-
 Opuscula Entomologica 1936—1969

 Южная Африка 
 African Entomology (Entomological Society of Southern Africa)
 Annals of the Natal Museum 1906—2000, затем как African Invertebrates 2001- 

 Япония 
 Applied Entomology and Zoology Coleopterists' News Elytra Entomological Science (Entomological Society of Japan) 
 Japanese Journal of Entomology. New series (in Japanese)
 Japanese Journal of Systematic Entomology Kontyû (=Japanese Journal of entomology)
 Shin-Konchû The Entomological Review of Japan The Nature and insects Transactions of the Shikoku Entomological Society Biodiversity Другие 
 Insectes Sociaux, 1954- (IUSSI)

 Издательство Elsevier 
 Agriculture and Agricultural Science Procedia Arthropod Structure & Development, 1971- (до 2000 как International Journal of Insect Morphology and Embryology) 
 Current Opinion in Insect Science Insect Biochemistry and Molecular Biology International Journal for Parasitology International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife Journal of Asia-Pacific Entomology Journal of Insect Physiology Journal of Invertebrate Pathology Journal of Stored Products Research Postharvest Biology and Technology Ticks and Tick-borne Diseases Издательство Хиндави (Hindawi Publishing Corporation) 
 Advances in Zoology International Journal of Zoology ISRN Entomology ISRN Zoology Psyche: A Journal of Entomology Journal of Insects 

 Издательство John Wiley & Sons 
 Agricultural and Forest Entomology Annals of Applied Biology Australian Journal of Entomology Entomologia Experimentalis et Applicata Entomological Research Entomological Science EPPO Bulletin Insect Science Journal of Applied Ecology Journal of Applied Entomology Journal of Ecology Journal of Entomology Series B, Taxonomy. Currently known as: Systematic Entomology Methods in Ecology and Evolution Pest Management Science Pesticide Science. Currently known as: Pest Management Science Proceedings of the Royal Entomological Society of London. Series B, Taxonomy. Currently known as: Systematic Entomology Systematic Entomology Tropical Science Zeitschrift für Angewandte Entomologie. Currently known as: Journal of Applied Entomology Издательство Springer 
 Applied Entomology and Zoology Biologia. Botany, Zoology and Cellular and Molecular Biology Biology Bulletin Biology Bulletin Reviews Doklady Biological Sciences e-Neuroforum Entomological Review Environmental Management Evolutionary Biology Frontiers in Zoology Inland Water Biology Journal of Insect Behavior Neotropical Entomology Parasitology Research. Founded as Zeitschrift für Parasitenkunde Phytoparasitica Proceedings of the Zoological Society Zoological Studies ZoomorphologyСм. также:
 Список журналов издательства Springer

 Издательство Taylor & Francis 
 International Journal Of Acarology Journal of Natural History New Zealand Entomologist Oriental Insects''

См. также 
 Список журналов, посвященных диптерологии
 Список орнитологических журналов
 Список зоологических журналов
 Диптерология, История диптерологии

Примечания

Ссылки 
 Open Access Digitized Journals and Serialized Natural History Publications Online

 
Энтомология
Списки:Зоология